Брунгільд — героїня скандинавсько-германського епосу.
 Брунгільда Австразійська — вестготська принцеса й королева франків.